TNA Impact! – programma televisivo di wrestling
 Impact! - Il tempo sta per scadere – miniserie televisiva del 2009
 Impact! – videogioco del 1987 per molti home computer